Op 15 februari 1977 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. De sociaaldemocraten bleven de grootste partij in het Folketing en met 65 van de 179 zetels. De opkomst was 88,7% in Denemarken, 62,9% in de Faeröer en 70,0% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1977